Бройтман — еврейская фамилия.
 Бройтман, Илья Моисеевич (более известен под фамилией Ильин; 1893—1973) — советский хозяйственный и политический деятель. 
 Бройтман, Самсон Наумович (1937—2005) — советский и российский учёный-филолог и литературовед, доктор филологических наук, автор первого в мире учебника по исторической поэтике.